Rowny ist der Familienname folgender Personen:

 Edward L. Rowny (1917–2017), US-amerikanischer Offizier, Generalleutnant der US Army
 Iwan Andrejewitsch Rowny (* 1987), russischer Radrennfahrer